Baldwinsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baldwinsville (Missouri), im Mississippi County
 Baldwinsville (New York), im Onondaga County